Mount Eliza ist der Name folgender geographischer Objekte:

in Australien:
 Mount Eliza (Perth), Hügel in Perth, Western Australia
 Mount Eliza (Victoria), Vorstadt von Melbourne, Victoria

im NRHP gelistete Objekte:
 Mount Eliza (Texas), historisches Gebäude in La Grange, Texas, NRHP-ID 78002927